Letnie Mistrzostwa Francji w Skokach Narciarskich 2013 – zawody o letni tytuł mistrza Francji w skokach narciarskich, odbyły się 12 października 2013 roku w Courchevel. Zawodnicy rywalizowali na skoczni HS132.

W zawodach wzięło udział 39 mężczyzn i 3 kobiety.

Tytuł mistrza Francji wywalczył Vincent Descombes Sevoie. Drugie miejsce zajął Ronan Lamy Chappuis, a brązowy medal zdobył Alexandre Mabboux.

Wśród kobiet najlepsza była Julia Clair. Srebrny medal zdobyła Coline Mattel, a trzecie miejsca zajęła Léa Lemare.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
Mistrzostwa Francji w skokach narciarskich
2013 we Francji
Sport w Courchevel